Gisulf ou Gisolf est un anthroponyme masculin d'origine germanique porté par plusieurs ducs ou princes lombards d'Italie entre le  et le . Il est formé des éléments germaniques gis(al) ("otage", allemand geisel), et ulf ("loup", allemand wolf).

Ducs de Frioul 
 Gisulf  de Frioul
 Gisulf II de Frioul

Duc de Spolète 
 Gisulf de Spolète

Ducs de Bénévent 
 Gisulf  de Bénévent
 Gisulf II de Bénévent

Princes de Salerne  
 Gisolf  de Salerne
 Gisolf II de Salerne

Homonymie